Bend Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bend Lake (Alabama), im Greene County
 Bend Lake (Arkansas), im Bradley County
 Bend Lake (Minnesota), im Hubbard County

Siehe auch:
 Big Bend Lake